Sibert ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Sibert von Ryswick († 1540), katholischer Geistlicher und Politiker
 Adolph Sibert (1899–1991), Dirigent
 Carl Sibert  (1917–1959), Komponist
 William L. Sibert (1860–1935), US-amerikanischer Generalmajor

Sibert ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sibert (Alabama)
 Sibert (Kentucky)

Siehe auch:

 Siebert
 Sigebert